Третий:

 Третий — остров в России в Камчатском крае.
 Третий — парусный 58-пушечный фрегат Черноморского флота России.

См. также